L'expression Pot-au-Beurre peut faire référence à:

Toponymes

Rivière Pot au Beurre (île d'Orléans), un cours d'eau de Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans, Île d'Orléans, Capitale-Nationale, au Québec.

Rivière Pot au Beurre (rivière Yamaska), un affluent de la rivière Yamaska, coulant dans la Yamaska (municipalité), MRC Pierre-De Saurel, en Montérégie, au Québec.

Petite rivière Pot au Beurre, un affluent de la rivière Pot au Beurre (rivière Yamaska), coulant dans Yamaska (municipalité), MRC Pierre-De Saurel, en Montérégie, au Québec.